El Coll del Beç és una collada situada a 1.900 m alt en el terme comunal d'Èguet, a la comarca de l'Alta Cerdanya, de la Catalunya del Nord. És a la zona central del terme d'Èguet, a prop al nord-est del poble cap de la comuna. Modernament s'hi ha construït una urbanització que pren el nom del coll.

Referències 

Èguet